П'єррфі́тт-сюр-Сен () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на північ від Парижа, 9 км на північний захід від Бобіньї.

Тут розташований новий корпус Національних архівів Франції.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9454 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 30961,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету П'єррфітт-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені